Bongioanni ist der Familienname folgender Personen:
 Federico Bongioanni (* 1978), argentinischer Fußballspieler
 Gianni Bongioanni (1921–2018), italienischer Regisseur

Siehe auch:
 Bongiovanni